8 miejscowości w Polsce: 
 Gąsiorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Gąsiorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock 
 Gąsiorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne 
 Gąsiorowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Gąsiorowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Gąsiorowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki 
 Gąsiorowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda 
 Gąsiorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Nekla

Zobacz też: Gąsiorowo Olsztyneckie, Gąsiorów